Игралиште () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Струмяни. Находится примерно в 9 км к юго-западу от центра села Струмяни и примерно в 51 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 298 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области